Кобылья — название рек в России:

 Кобылья (приток Калажмы) — в Архангельской области. 
 Кобылья (приток Пёзы) — в Архангельской области.
 Кобылья (приток Юрмыча) — в Свердловской области.